Pel steht für:
 Pixel (selten Pel), einzelne Farbwerte einer digitalen Rastergrafik
 PUBG Europe League, E-Sport Turnier für das Spiel Playerunknown's Battlegrounds

Pel oder Pél ist der Familienname der folgenden Personen:
 David Pel (* 1991), niederländischer Tennisspieler
 Richard van Helvoirt-Pél (1873–1950), niederländischer Opernsänger (Charaktertenor)

PEL steht als Abkürzung für:
 Aeropelican Air Services Pty Ltd, eine australische Zubringerfluggesellschaft, Sitz in Newcastle, New South Wales nach dem ICAO-Code
 Permissible exposure limit, Grenzwerte bei Kontakt mit Chemikalien in den USA
 Principles of European Law, ein Forschungsprojekt zum Europäischen Recht

Siehe auch:
 Pell
 Bel

Abkürzung